
Termin -{APM}- ima više značenja.
 Aspartam, veštački zaslađivač
 apm, Hong Kong, tržni centar u Hong Kongu